Siuliojoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siulio, vattendrag, Lappland, 
 Siuliojoki (vattendrag i Finland), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar